Ntare V (né Charles Ndizeye Mwambutsa, le  et mort le ) est roi du Burundi du 8 juillet au .

Biographie 
Fils de Mwambutsa IV, roi du Burundi depuis 1915, Charles Ndizeye est d'abord prince héritier du royaume avant d'être nommé régent le . Le  suivant, il dépose son père et se proclame nouveau souverain sous le nom de Ntare V. Son règne est de courte durée puisque le  de la même année, le capitaine Micombero, alors âgé de 26 ans, le dépose et proclame la République dont il devient le premier président.

Le , l'ex-roi Ntare V est assassiné, mettant fin à la descendance mâle de la dynastie royale, tandis qu'un soulèvement des groupes extrémistes hutus, accusés de vouloir exterminer tous les Tutsis, est réprimé avec une grande férocité, au prix du massacre de .

Ascendance

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Histoire du Burundi
 Afrique des Grands Lacs
 Coup d'État de juillet 1966 au Burundi
 Coup d'État de novembre 1966 au Burundi

Souverain assassiné
Personnalité politique burundaise assassinée
Naissance en décembre 1947
Décès en avril 1972
Décès à 24 ans
Roi du Burundi
Naissance au Burundi
Prétendant au trône du Burundi